wykształcenie zasadnicze zawodowe – posiadają osoby, uzyskały wykształcenie zasadnicze w wyniku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, 
 wykształcenie wyższe zawodowe – posiadają osoby, które uzyskały stopień licencjata.

Przypisy

Zobacz też 
Wykształcenie